Gratuitous Sax & Senseless Violins è il sedicesimo album in studio del gruppo musicale statunitense Sparks, pubblicato nel 1994.

Tracce

Collegamenti esterni